La stagione 1991 della International Formula 3000 fu corsa su 10 gare. Vi presero parte 21 differenti team, 45 differenti piloti, 4 differenti telaisti e 3 differenti fornitori di motore.

Risultati e classifiche

Risultati

Classifica Piloti

Risultati completi

R16=ritirato ma classificato  R=ritirato NS=non parte NQ=non qualificato

 07
International